UTSA steht für

 University of Texas at San Antonio, eine staatliche Universität
 den ICAO-Code des Flughafens Navoiy

Abkürzung